The Ladies Man (1961), een film uit 1961
 The Ladies Man (2000), een film uit 2000